E71 può riferirsi a:

Codici 
E71, codice ECO di alcune varianti della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Telefonia 
Nokia E71, smartphone prodotto dalla casa finlandese Nokia

Trasporti 
Strada europea E71, da Košice a Spalato